Juan Sebastián Cabal e Robert Farah Maksoud erano i detentori del titolo da due anni, ma sono stati sconfitti in finale da Andrés Molteni e Horacio Zeballos con il punteggio di 6-3, 5-7, [10-3].

Teste di serie 

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah Maksoud (finale)
  Santiago González /  Julio Peralta (primo turno)

 Nikola Mektić /  Alexander Peya (primo turno)
 Andrés Molteni /  Horacio Zeballos (campioni)

Wildcard 

  Dorian Descloix /  Gaël Monfils (primo turno)

 Guillermo Durán /  Máximo González (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Argentina Open 2018